Josu Sarriegi (Lazkao,19 de Janeiro de 1979) é um ex-futebolista profissional espanhol de origem basca que atuou como zagueiro.

Ligações Externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Espanha
Futebolistas do Deportivo Alavés
Futebolistas do Athletic Club
Futebolistas do Panathinaikos FC